Porta San Nicola, una delle porte di Alatri
Arco 'Ndriano, la più grande porta della città di Atessa
una delle porte di Anversa degli Abruzzi